è un manga autoconclusivo scritto da Nobuhiro Watsuki nel 1992 quando era ancora un assistente artistico per manga. È il suo primo lavoro da professionista e vi è molto legato sentimentalmente. La storia narrata è indirettamente collegata a quella di Kenshin Samurai vagabondo e parla di un giovane Seijūrō Hiko (比古 清十郎 Hiko Seijūrō). Nel tankōbon numero 6 italiano di Kenshin Samurai vagabondo è possibile trovare questo episodio speciale.

Storia 
Seijūrō Hiko è un samurai dell'epoca Sengoku e fa parte della resistenza del feudo Kitakata (北方). Tra il feudo Kitakata e quello Nagumo (南雲) non correva buon sangue, poi i due signori feudali decisero di trovare un accordo; per cui il signor Hirosaki Iwano (岩野 宏先 Iwano Hirosaki) del feudo Nagumo sposò la giovane Natsu (夏津), figlia del signore feudale di Kitakata. Dopo qualche anno di pace, quando la situazione fu più stabile Iwano attaccò nuovamente Kitakata mettendo il feudo in ginocchio. Seijuro Hiko era fedele al suo feudatario e decide così di schierarsi contro Iwano e i suoi scagnozzi. Nel bel mezzo di uno scontro Seijuro Hiko incontra il giovane Isshinta (一心太), il quale è intento a fuggire poiché non è un soldato, bensì un contadino. Hiko aiuta Isshinta a liberarsi degli inseguitori e poi gli confida il suo desiderio di trovare la morte, poiché ha abbandonato la principessa Natsu nelle mani di Iwano. Così Hiko ordina a Isshinta di scappare e di tornare dalla sua fidanzata, così gli regala la sua spada per potersi difendere ed eventualmente venderla. Iwano e i suoi uomini riescono a questo punto a rintracciare Hiko, che dopo aver resistito a numerosi attacchi nemici grazie alla tecnica Mitsurugi Hiten, viene colpito da un proiettile sparato da Iwano. A questo punto irrompe Isshinta che restituisce la spada a Hiko e lo convince a combattere il feudatario e a riprendersi la principessa per coronare il loro amore. Così dopo aver ucciso Iwano, Hiko diventa il nuovo signore feudale e riporta la pace, mentre Isshinta torna dalla sua fidanzata, che si chiama anch'ella Natsu.

Retroscena 
Nobuhiro Watsuki voleva inizialmente creare una storia ambientata in Occidente, come era di moda fare allora, per poi cambiare idea. Per Watsuki l'idea era quella di fare di Isshinta il personaggio principale, che anche se debole e gentile, torna coraggiosamente sul campo di battaglia trasformando la propria gentilezza in forza. Tuttavia il suo responsabile di redazione ha intravisto in Seijūrō Hiko il protagonista della vicenda e ha insistito perché la storia fosse basata su di lui.

Voci correlate 
Nobuhiro Watsuki
Kenshin samurai vagabondo

Collegamenti esterni